Di seguito una lista di asteroidi dal numero 579001 al 580000 con data di scoperta e scopritore.

579001-579100 

|-
| 579001 - ||  || 8 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579002 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579003 - ||  || 28 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579004 - ||  || 8 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579005 - ||  || 2 maggio 2014 || Spacewatch
|-
| 579006 - ||  || 8 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579007 - ||  || 5 maggio 2014 || Spacewatch
|-
| 579008 - ||  || 6 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579009 - ||  || 6 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579010 - ||  || 3 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579011 - ||  || 10 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579012 - ||  || 14 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579013 - ||  || 6 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579014 - ||  || 21 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579015 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 579016 - ||  || 1 aprile 2003 || Buie, M. W., Jordan, A. B.
|-
| 579017 - ||  || 11 novembre 2012 || CSS
|-
| 579018 - ||  || 30 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579019 - ||  || 20 settembre 2011 || Bernasconi, L.
|-
| 579020 - ||  || 4 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579021 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579022 - ||  || 9 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579023 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 579024 - ||  || 26 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 579025 - ||  || 23 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 579026 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 579027 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579028 - ||  || 19 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 579029 - ||  || 20 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579030 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579031 - ||  || 18 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579032 - ||  || 23 aprile 2014 || CSS
|-
| 579033 - ||  || 10 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579034 - ||  || 26 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579035 - ||  || 12 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579036 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579037 - ||  || 15 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579038 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579039 - ||  || 19 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579040 - ||  || 9 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579041 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579042 - ||  || 24 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579043 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 579044 - ||  || 21 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579045 - ||  || 12 ottobre 2004 || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
| 579046 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579047 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 579048 - ||  || 11 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 579049 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 579050 - ||  || 6 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579051 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 579052 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 579053 - ||  || 30 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579054 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579055 - ||  || 1 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579056 - ||  || 27 novembre 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 579057 - ||  || 27 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579058 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 579059 - ||  || 14 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579060 - ||  || 26 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579061 - ||  || 26 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579062 - ||  || 4 giugno 2010 || Pan-STARRS 1
|-
| 579063 - ||  || 18 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 579064 - ||  || 25 novembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579065 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579066 - ||  || 31 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579067 - ||  || 23 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579068 - ||  || 23 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579069 - ||  || 26 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579070 - ||  || 8 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579071 - ||  || 24 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579072 - ||  || 4 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579073 - ||  || 5 giugno 2014 || Oreshko, A.
|-
| 579074 - ||  || 4 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579075 - ||  || 20 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 579076 - ||  || 12 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579077 - ||  || 3 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579078 - ||  || 4 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579079 - ||  || 2 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579080 - ||  || 5 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579081 - ||  || 2 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579082 - ||  || 4 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579083 - ||  || 5 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579084 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579085 - ||  || 13 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 579086 - ||  || 8 luglio 2003 || NEAT
|-
| 579087 - ||  || 2 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579088 - ||  || 2 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579089 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 579090 - ||  || 28 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579091 - ||  || 6 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579092 - ||  || 18 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579093 - ||  || 23 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579094 - ||  || 9 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579095 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579096 - ||  || 24 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 579097 - ||  || 26 febbraio 2014 || CSS
|-
| 579098 - ||  || 4 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579099 - ||  || 13 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579100 - ||  || 26 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|}

579101-579200 

|-
| 579101 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 579102 - ||  || 29 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579103 - ||  || 3 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579104 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 579105 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579106 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 579107 - ||  || 3 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579108 - ||  || 6 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 579109 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 579110 - ||  || 24 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579111 - ||  || 30 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579112 - ||  || 29 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579113 - ||  || 22 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579114 - ||  || 28 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579115 - ||  || 23 giugno 2014 || Spacewatch
|-
| 579116 - ||  || 8 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 579117 - ||  || 22 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579118 - ||  || 18 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579119 - ||  || 25 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579120 - ||  || 20 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579121 - ||  || 30 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579122 - ||  || 27 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579123 - ||  || 1 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579124 - ||  || 4 maggio 2008 || Dillon, W. G.
|-
| 579125 - ||  || 27 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 579126 - ||  || 18 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 579127 - ||  || 1 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579128 - ||  || 26 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 579129 - ||  || 2 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579130 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579131 - ||  || 3 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579132 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 579133 - ||  || 26 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579134 - ||  || 24 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 579135 - ||  || 7 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579136 - ||  || 24 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579137 - ||  || 15 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579138 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 579139 - ||  || 12 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 579140 - ||  || 6 agosto 2007 || LUSS
|-
| 579141 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 579142 - ||  || 4 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579143 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579144 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579145 - ||  || 30 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 579146 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 579147 - ||  || 3 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579148 - ||  || 16 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 579149 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579150 - ||  || 22 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579151 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579152 - ||  || 4 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579153 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 579154 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579155 - ||  || 27 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579156 - ||  || 19 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579157 - ||  || 23 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 579158 - ||  || 24 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579159 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 579160 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579161 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 579162 - ||  || 21 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 579163 - ||  || 26 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579164 - ||  || 25 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579165 - ||  || 1 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579166 - ||  || 4 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579167 - ||  || 16 gennaio 2005 || Mauna Kea
|-
| 579168 - ||  || 16 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 579169 - ||  || 26 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579170 - ||  || 1 novembre 2011 || Holmes, R.
|-
| 579171 - ||  || 5 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 579172 - ||  || 26 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 579173 - ||  || 4 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579174 - ||  || 27 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579175 - ||  || 28 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579176 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 579177 - ||  || 19 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 579178 - ||  || 25 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579179 - ||  || 3 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579180 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 579181 - ||  || 27 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579182 - ||  || 27 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579183 - ||  || 30 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579184 - ||  || 27 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579185 - ||  || 27 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579186 - ||  || 27 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579187 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 579188 - ||  || 27 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579189 - ||  || 27 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579190 - ||  || 10 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579191 - ||  || 13 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 579192 - ||  || 31 agosto 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 579193 - ||  || 15 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 579194 - ||  || 28 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579195 - ||  || 23 luglio 2007 || LUSS
|-
| 579196 - ||  || 27 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579197 - ||  || 28 aprile 2006 || Cerro Tololo
|-
| 579198 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 579199 - ||  || 27 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579200 - ||  || 27 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|}

579201-579300 

|-
| 579201 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579202 - ||  || 5 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579203 - ||  || 24 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 579204 - ||  || 23 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579205 - ||  || 27 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579206 - ||  || 28 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579207 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579208 - ||  || 13 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 579209 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 579210 - ||  || 6 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579211 - ||  || 16 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579212 - ||  || 29 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579213 - ||  || 1 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579214 - ||  || 18 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 579215 - ||  || 11 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 579216 - ||  || 19 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 579217 - ||  || 1 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579218 - ||  || 29 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579219 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 579220 - ||  || 18 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 579221 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 579222 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 579223 - ||  || 6 dicembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 579224 - ||  || 24 luglio 2007 || LUSS
|-
| 579225 - ||  || 26 dicembre 2001 || AMOS
|-
| 579226 - ||  || 6 agosto 2007 || LUSS
|-
| 579227 - ||  || 26 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579228 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 579229 - ||  || 7 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579230 - ||  || 7 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579231 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579232 - ||  || 12 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579233 - ||  || 4 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 579234 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 579235 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 579236 - ||  || 25 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579237 - ||  || 3 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579238 - ||  || 20 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 579239 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 579240 - ||  || 30 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579241 - ||  || 20 marzo 1999 || SDSS Collaboration
|-
| 579242 - ||  || 5 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579243 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579244 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 579245 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579246 - ||  || 27 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579247 - ||  || 26 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579248 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579249 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579250 - ||  || 1 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579251 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579252 - ||  || 13 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579253 - ||  || 26 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 579254 - ||  || 11 novembre 2004 || Kitt Peak
|-
| 579255 - ||  || 9 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579256 - ||  || 15 febbraio 2002 || Jeon, Y.-B., Hwang, H. S.
|-
| 579257 - ||  || 2 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 579258 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 579259 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 579260 - ||  || 10 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579261 - ||  || 28 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579262 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 579263 - ||  || 3 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579264 - ||  || 29 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579265 - ||  || 22 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 579266 - ||  || 15 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579267 - ||  || 3 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579268 - ||  || 15 luglio 2007 || Siding Spring Survey
|-
| 579269 - ||  || 28 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579270 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579271 - ||  || 8 ottobre 2011 || Holmes, R.
|-
| 579272 - ||  || 10 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579273 - ||  || 1 luglio 2014 || Spacewatch
|-
| 579274 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579275 - ||  || 5 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579276 - ||  || 18 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 579277 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579278 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 579279 - ||  || 6 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579280 - ||  || 2 ottobre 2011 || Bickel, W.
|-
| 579281 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579282 - ||  || 12 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 579283 - ||  || 28 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579284 - ||  || 17 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579285 - ||  || 28 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579286 - ||  || 17 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579287 - ||  || 17 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 579288 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579289 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579290 - ||  || 24 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579291 - ||  || 19 febbraio 2009 || CSS
|-
| 579292 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 579293 - ||  || 27 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 579294 - ||  || 30 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579295 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579296 - ||  || 1 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 579297 - ||  || 12 marzo 2005 || Buie, M. W., Wasserman, L. H.
|-
| 579298 - ||  || 24 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 579299 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579300 - ||  || 28 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|}

579301-579400 

|-
| 579301 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 579302 - ||  || 6 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579303 - ||  || 28 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579304 - ||  || 3 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579305 - ||  || 30 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 579306 - ||  || 14 gennaio 2012 || CSS
|-
| 579307 - ||  || 3 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579308 - ||  || 9 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579309 - ||  || 29 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579310 - ||  || 1 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 579311 - ||  || 2 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579312 - ||  || 9 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579313 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579314 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 579315 - ||  || 13 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579316 - ||  || 25 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579317 - ||  || 29 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 579318 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579319 - ||  || 23 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 579320 - ||  || 9 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 579321 - ||  || 22 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579322 - ||  || 19 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 579323 - ||  || 22 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579324 - ||  || 28 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579325 - ||  || 19 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 579326 - ||  || 24 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 579327 - ||  || 13 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579328 - ||  || 22 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579329 - ||  || 19 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579330 - ||  || 25 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 579331 - ||  || 5 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579332 - ||  || 22 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579333 - ||  || 15 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579334 - ||  || 21 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579335 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579336 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579337 - ||  || 3 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579338 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579339 - ||  || 9 novembre 2004 || CSS
|-
| 579340 - ||  || 30 giugno 2014 || CSS
|-
| 579341 - ||  || 31 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579342 - ||  || 31 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579343 - ||  || 11 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579344 - ||  || 24 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579345 - ||  || 28 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 579346 - ||  || 19 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 579347 - ||  || 19 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579348 - ||  || 20 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 579349 - ||  || 23 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579350 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 579351 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 579352 - ||  || 30 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579353 - ||  || 25 marzo 2009 || OAM Observatory
|-
| 579354 - ||  || 27 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 579355 - ||  || 1 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579356 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579357 - ||  || 26 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579358 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579359 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579360 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579361 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 579362 - ||  || 3 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579363 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579364 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579365 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 579366 - ||  || 23 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 579367 - ||  || 6 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579368 - ||  || 14 settembre 2007 || LONEOS
|-
| 579369 - ||  || 29 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 579370 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579371 - ||  || 11 dicembre 2012 || Holmes, R.
|-
| 579372 - ||  || 17 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 579373 - ||  || 26 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 579374 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 579375 - ||  || 29 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579376 - ||  || 16 gennaio 2005 || Mauna Kea
|-
| 579377 - ||  || 22 agosto 2007 || LONEOS
|-
| 579378 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 579379 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579380 - ||  || 25 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 579381 - ||  || 6 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579382 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 579383 - ||  || 9 aprile 2010 || Jarnac
|-
| 579384 - ||  || 23 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 579385 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 579386 - ||  || 11 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 579387 - ||  || 6 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579388 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579389 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579390 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579391 - ||  || 20 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 579392 - ||  || 21 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 579393 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 579394 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579395 - ||  || 18 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579396 - ||  || 30 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 579397 - ||  || 24 agosto 2003 || Cerro Tololo
|-
| 579398 - ||  || 15 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 579399 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 579400 - ||  || 4 novembre 2007 || Spacewatch
|}

579401-579500 

|-
| 579401 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 579402 - ||  || 23 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579403 - ||  || 31 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579404 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579405 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579406 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579407 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579408 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 579409 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579410 - ||  || 30 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579411 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579412 - ||  || 8 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579413 - ||  || 11 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 579414 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579415 - ||  || 11 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579416 - ||  || 29 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579417 - ||  || 24 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 579418 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579419 - ||  || 5 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579420 - ||  || 1 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 579421 - ||  || 2 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579422 - ||  || 4 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579423 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 579424 - ||  || 14 febbraio 2005 || CSS
|-
| 579425 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579426 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579427 - ||  || 22 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 579428 - ||  || 19 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 579429 - ||  || 28 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 579430 - ||  || 17 marzo 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 579431 - ||  || 25 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 579432 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579433 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 579434 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579435 - ||  || 15 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 579436 - ||  || 23 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579437 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 579438 - ||  || 20 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579439 - ||  || 21 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 579440 - ||  || 18 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 579441 - ||  || 29 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579442 - ||  || 18 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579443 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579444 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579445 - ||  || 1 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 579446 - ||  || 18 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 579447 - ||  || 2 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 579448 - ||  || 1 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579449 - ||  || 2 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 579450 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579451 - ||  || 18 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 579452 - ||  || 18 settembre 2006 || CSS
|-
| 579453 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579454 - ||  || 4 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 579455 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 579456 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 579457 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579458 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579459 - ||  || 13 maggio 2009 || Spacewatch
|-
| 579460 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579461 - ||  || 11 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 579462 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 579463 - ||  || 31 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579464 - ||  || 3 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 579465 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579466 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 579467 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 579468 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 579469 - ||  || 12 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 579470 - ||  || 25 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 579471 - ||  || 31 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 579472 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579473 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 579474 - ||  || 29 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 579475 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579476 - ||  || 21 settembre 2003 || AMOS
|-
| 579477 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 579478 - ||  || 8 febbraio 2002 || Millis, R. L., Buie, M. W.
|-
| 579479 - ||  || 3 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579480 - ||  || 25 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 579481 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 579482 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 579483 - ||  || 17 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579484 - ||  || 19 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 579485 - ||  || 12 settembre 2007 || CSS
|-
| 579486 - ||  || 16 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 579487 - ||  || 2 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579488 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579489 - ||  || 29 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 579490 - ||  || 3 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579491 - ||  || 2 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 579492 - ||  || 26 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579493 - ||  || 19 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579494 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 579495 - ||  || 25 agosto 2003 || Cerro Tololo
|-
| 579496 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579497 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 579498 - ||  || 29 agosto 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579499 - ||  || 31 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 579500 - ||  || 31 agosto 2010 || ESA OGS
|}

579501-579600 

|-
| 579501 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 579502 - ||  || 3 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579503 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579504 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 579505 - ||  || 7 luglio 2010 || Spacewatch
|-
| 579506 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579507 - ||  || 21 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579508 - ||  || 16 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579509 - ||  || 27 febbraio 2012 || CSS
|-
| 579510 - ||  || 29 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 579511 - ||  || 15 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579512 - ||  || 20 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 579513 Saselemér ||  || 1 novembre 2010 || K. Sárneczky, Z. Kuli
|-
| 579514 - ||  || 3 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 579515 - ||  || 31 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 579516 - ||  || 24 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579517 - ||  || 30 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 579518 - ||  || 24 settembre 2014 || ESA OGS
|-
| 579519 - ||  || 9 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 579520 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579521 - ||  || 30 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579522 - ||  || 2 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 579523 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579524 - ||  || 23 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 579525 - ||  || 23 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579526 - ||  || 1 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579527 - ||  || 1 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579528 - ||  || 17 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579529 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579530 - ||  || 21 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 579531 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579532 - ||  || 10 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 579533 - ||  || 2 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579534 - ||  || 4 dicembre 2010 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 579535 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579536 - ||  || 13 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 579537 - ||  || 6 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579538 - ||  || 29 luglio 2006 || Broughton, J.
|-
| 579539 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 579540 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 579541 - ||  || 13 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579542 - ||  || 3 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 579543 - ||  || 14 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579544 - ||  || 19 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 579545 - ||  || 14 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 579546 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 579547 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 579548 - ||  || 18 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579549 - ||  || 29 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 579550 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579551 - ||  || 20 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 579552 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579553 - ||  || 11 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 579554 - ||  || 3 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579555 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579556 - ||  || 3 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579557 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579558 - ||  || 23 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579559 - ||  || 5 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579560 - ||  || 3 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579561 - ||  || 4 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579562 - ||  || 5 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579563 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579564 - ||  || 29 agosto 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579565 - ||  || 1 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 579566 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579567 - ||  || 23 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579568 - ||  || 4 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579569 - ||  || 17 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579570 - ||  || 15 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 579571 - ||  || 2 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579572 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579573 - ||  || 6 dicembre 2007 || CSS
|-
| 579574 - ||  || 12 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579575 - ||  || 18 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579576 - ||  || 17 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579577 - ||  || 5 settembre 1996 || Linderholm, B.
|-
| 579578 - ||  || 22 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579579 - ||  || 23 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 579580 - ||  || 29 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 579581 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579582 - ||  || 19 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579583 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 579584 - ||  || 25 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 579585 - ||  || 21 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579586 - ||  || 25 ottobre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 579587 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 579588 - ||  || 6 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 579589 - ||  || 23 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 579590 - ||  || 31 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579591 - ||  || 15 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 579592 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 579593 - ||  || 11 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579594 - ||  || 13 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579595 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 579596 - ||  || 25 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 579597 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 579598 - ||  || 28 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 579599 - ||  || 11 settembre 2010 || CSS
|-
| 579600 - ||  || 15 luglio 2005 || Spacewatch
|}

579601-579700 

|-
| 579601 - ||  || 26 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 579602 - ||  || 10 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579603 - ||  || 3 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 579604 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 579605 - ||  || 25 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579606 - ||  || 25 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579607 - ||  || 26 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579608 - ||  || 29 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 579609 - ||  || 29 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 579610 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579611 - ||  || 11 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579612 - ||  || 28 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 579613 - ||  || 28 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579614 - ||  || 17 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 579615 - ||  || 4 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 579616 - ||  || 11 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 579617 - ||  || 3 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579618 - ||  || 6 dicembre 2007 || Holmes, R.
|-
| 579619 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 579620 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579621 - ||  || 17 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579622 - ||  || 8 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579623 - ||  || 3 ottobre 2010 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 579624 - ||  || 30 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 579625 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 579626 - ||  || 3 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579627 - ||  || 16 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 579628 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 579629 - ||  || 26 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579630 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579631 - ||  || 12 giugno 2013 || Ory, M.
|-
| 579632 - ||  || 30 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 579633 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 579634 - ||  || 22 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579635 - ||  || 26 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579636 - ||  || 12 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 579637 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579638 - ||  || 26 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579639 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579640 - ||  || 29 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579641 - ||  || 23 ottobre 2014 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 579642 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 579643 - ||  || 17 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 579644 - ||  || 14 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 579645 - ||  || 31 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579646 - ||  || 28 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 579647 - ||  || 28 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 579648 - ||  || 21 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579649 - ||  || 3 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579650 - ||  || 6 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579651 - ||  || 12 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579652 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579653 - ||  || 18 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579654 - ||  || 3 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579655 - ||  || 6 ottobre 2010 || Sakamoto, T., Urakawa, S.
|-
| 579656 - ||  || 8 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579657 - ||  || 31 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 579658 - ||  || 15 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579659 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 579660 - ||  || 2 settembre 2014 || La Palma
|-
| 579661 - ||  || 26 febbraio 2011 || CSS
|-
| 579662 - ||  || 15 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579663 - ||  || 9 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579664 - ||  || 13 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579665 - ||  || 31 agosto 2003 || AMOS
|-
| 579666 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 579667 - ||  || 14 ottobre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 579668 - ||  || 25 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579669 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 579670 - ||  || 14 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 579671 - ||  || 16 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579672 - ||  || 21 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579673 - ||  || 9 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579674 - ||  || 31 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 579675 - ||  || 29 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579676 - ||  || 15 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579677 - ||  || 4 maggio 2009 || Siding Spring Survey
|-
| 579678 - ||  || 26 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579679 - ||  || 11 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 579680 - ||  || 26 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579681 - ||  || 4 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579682 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 579683 - ||  || 4 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 579684 - ||  || 30 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579685 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579686 - ||  || 9 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579687 - ||  || 20 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579688 - ||  || 28 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 579689 - ||  || 20 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579690 - ||  || 31 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579691 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579692 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579693 - ||  || 17 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579694 - ||  || 28 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 579695 - ||  || 8 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 579696 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579697 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 579698 - ||  || 16 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 579699 - ||  || 20 novembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 579700 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|}

579701-579800 

|-
| 579701 - ||  || 1 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579702 - ||  || 3 settembre 2005 || NEAT
|-
| 579703 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579704 - ||  || 3 settembre 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 579705 - ||  || 23 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 579706 - ||  || 30 ottobre 2014 || Holmes, R.
|-
| 579707 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579708 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579709 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579710 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 579711 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579712 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579713 - ||  || 3 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579714 - ||  || 27 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 579715 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579716 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579717 - ||  || 25 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579718 - ||  || 9 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 579719 - ||  || 27 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 579720 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579721 - ||  || 2 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579722 - ||  || 14 ottobre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 579723 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579724 - ||  || 18 marzo 2012 || Sarneczky, K.
|-
| 579725 - ||  || 16 marzo 2012 || Sarneczky, K.
|-
| 579726 - ||  || 25 dicembre 2006 || CSS
|-
| 579727 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 579728 - ||  || 15 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 579729 - ||  || 24 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 579730 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 579731 - ||  || 11 ottobre 2007 || CSS
|-
| 579732 - ||  || 18 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 579733 - ||  || 26 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 579734 - ||  || 14 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579735 - ||  || 22 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579736 - ||  || 3 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 579737 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 579738 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579739 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 579740 - ||  || 15 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579741 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579742 - ||  || 19 novembre 2014 || Jahn, J.
|-
| 579743 - ||  || 9 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 579744 - ||  || 11 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 579745 - ||  || 7 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579746 - ||  || 15 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579747 - ||  || 4 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579748 - ||  || 29 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 579749 - ||  || 6 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579750 - ||  || 6 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579751 - ||  || 3 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579752 - ||  || 21 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579753 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579754 - ||  || 8 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579755 - ||  || 29 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 579756 - ||  || 28 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579757 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579758 - ||  || 20 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 579759 - ||  || 9 marzo 2003 || NEAT
|-
| 579760 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 579761 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579762 - ||  || 29 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579763 - ||  || 1 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 579764 - ||  || 5 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 579765 - ||  || 2 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579766 - ||  || 23 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 579767 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 579768 - ||  || 30 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579769 - ||  || 29 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579770 - ||  || 25 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579771 - ||  || 4 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579772 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579773 - ||  || 11 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579774 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 579775 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 579776 - ||  || 10 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 579777 - ||  || 6 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 579778 - ||  || 1 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579779 - ||  || 26 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579780 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 579781 - ||  || 9 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579782 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579783 - ||  || 1 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 579784 - ||  || 2 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 579785 - ||  || 7 ottobre 2010 || Kuli, Z.
|-
| 579786 - ||  || 21 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579787 - ||  || 29 dicembre 2007 || OAM
|-
| 579788 - ||  || 23 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579789 - ||  || 23 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579790 - ||  || 5 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579791 - ||  || 23 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579792 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579793 - ||  || 12 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 579794 - ||  || 30 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 579795 - ||  || 30 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579796 - ||  || 25 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 579797 - ||  || 15 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579798 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 579799 - ||  || 10 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579800 - ||  || 20 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|}

579801-579900 

|-
| 579801 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579802 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579803 - ||  || 17 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 579804 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579805 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579806 - ||  || 16 marzo 2012 || Sarneczky, K.
|-
| 579807 - ||  || 17 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579808 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 579809 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579810 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 579811 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 579812 - ||  || 26 febbraio 2011 || Spacewatch
|-
| 579813 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 579814 - ||  || 9 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 579815 - ||  || 12 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 579816 - ||  || 4 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579817 - ||  || 16 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579818 - ||  || 12 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 579819 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579820 - ||  || 23 ottobre 2014 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 579821 - ||  || 5 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579822 - ||  || 24 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 579823 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579824 - ||  || 24 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 579825 - ||  || 23 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579826 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579827 - ||  || 1 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 579828 - ||  || 22 aprile 2007 || Gierlinger, R.
|-
| 579829 - ||  || 27 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579830 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 579831 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 579832 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579833 - ||  || 11 marzo 2011 || CSS
|-
| 579834 - ||  || 2 giugno 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579835 - ||  || 14 agosto 2013 || Linkov, V., Polyakov, K.
|-
| 579836 - ||  || 18 gennaio 2007 || NEAT
|-
| 579837 - ||  || 6 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 579838 - ||  || 6 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 579839 - ||  || 28 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579840 - ||  || 18 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 579841 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 579842 - ||  || 19 ottobre 2014 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 579843 - ||  || 21 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579844 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579845 - ||  || 22 settembre 2003 || NEAT
|-
| 579846 - ||  || 15 novembre 2007 || CSS
|-
| 579847 - ||  || 24 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579848 - ||  || 21 ottobre 2014 || CSS
|-
| 579849 - ||  || 5 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579850 - ||  || 18 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579851 - ||  || 16 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579852 - ||  || 24 novembre 2014 || Spacewatch
|-
| 579853 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579854 - ||  || 28 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579855 - ||  || 16 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579856 - ||  || 19 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579857 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 579858 - ||  || 4 marzo 1994 || Spacewatch
|-
| 579859 - ||  || 24 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579860 - ||  || 30 gennaio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 579861 - ||  || 30 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579862 - ||  || 17 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 579863 - ||  || 24 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579864 - ||  || 18 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579865 - ||  || 24 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579866 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579867 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579868 - ||  || 20 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579869 - ||  || 27 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579870 - ||  || 23 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579871 - ||  || 18 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579872 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579873 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 579874 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579875 - ||  || 28 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579876 - ||  || 20 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579877 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579878 - ||  || 23 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579879 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579880 - ||  || 29 novembre 2014 || Spacewatch
|-
| 579881 - ||  || 20 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579882 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579883 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579884 - ||  || 1 dicembre 2014 || Spacewatch
|-
| 579885 - ||  || 29 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579886 - ||  || 2 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579887 - ||  || 16 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579888 - ||  || 18 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 579889 - ||  || 16 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579890 Mocnik ||  || 1 agosto 2014 || EURONEAR
|-
| 579891 - ||  || 23 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579892 - ||  || 1 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 579893 - ||  || 5 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 579894 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579895 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579896 - ||  || 20 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579897 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 579898 - ||  || 7 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579899 - ||  || 16 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579900 - ||  || 24 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|}

579901-580000 

|-
| 579901 - ||  || 1 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 579902 - ||  || 3 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 579903 - ||  || 1 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579904 - ||  || 10 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 579905 - ||  || 13 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579906 - ||  || 1 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579907 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 579908 - ||  || 24 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 579909 - ||  || 20 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579910 - ||  || 1 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579911 - ||  || 16 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 579912 - ||  || 13 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 579913 - ||  || 27 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579914 - ||  || 29 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579915 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 579916 - ||  || 28 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579917 - ||  || 24 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579918 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579919 - ||  || 11 novembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 579920 - ||  || 31 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579921 - ||  || 28 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579922 - ||  || 4 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579923 - ||  || 19 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579924 - ||  || 29 dicembre 2005 || NEAT
|-
| 579925 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579926 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579927 - ||  || 12 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 579928 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579929 - ||  || 17 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579930 - ||  || 21 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579931 - ||  || 30 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579932 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 579933 - ||  || 30 ottobre 2005 || CSS
|-
| 579934 - ||  || 13 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579935 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579936 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 579937 - ||  || 17 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 579938 - ||  || 11 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 579939 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579940 - ||  || 30 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579941 - ||  || 30 giugno 2008 || Spacewatch
|-
| 579942 - ||  || 30 gennaio 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 579943 - ||  || 4 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579944 - ||  || 15 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579945 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579946 - ||  || 21 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579947 - ||  || 26 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579948 - ||  || 10 ottobre 2004 || Wasserman, L. H., Lovering, J. R.
|-
| 579949 - ||  || 16 luglio 2004 || Cerro Tololo
|-
| 579950 - ||  || 9 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579951 - ||  || 18 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579952 - ||  || 18 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579953 - ||  || 20 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579954 - ||  || 24 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579955 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579956 - ||  || 21 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579957 - ||  || 9 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579958 - ||  || 28 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579959 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579960 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579961 - ||  || 20 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 579962 - ||  || 17 agosto 2009 || Siding Spring Survey
|-
| 579963 - ||  || 4 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579964 - ||  || 18 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579965 - ||  || 1 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579966 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 579967 - ||  || 16 novembre 2006 || CSS
|-
| 579968 - ||  || 30 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579969 - ||  || 23 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 579970 - ||  || 11 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579971 - ||  || 25 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 579972 - ||  || 2 dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 579973 - ||  || 21 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579974 - ||  || 29 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 579975 - ||  || 26 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579976 - ||  || 3 aprile 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 579977 - ||  || 3 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579978 - ||  || 5 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579979 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 579980 - ||  || 9 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 579981 - ||  || 9 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579982 - ||  || 10 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579983 - ||  || 13 luglio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579984 - ||  || 29 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579985 - ||  || 11 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579986 - ||  || 22 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579987 - ||  || 13 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 579988 - ||  || 15 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579989 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 579990 - ||  || 2 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579991 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 579992 - ||  || 12 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579993 - ||  || 24 luglio 2000 || Spacewatch
|-
| 579994 - ||  || 17 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579995 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 579996 - ||  || 21 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579997 - ||  || 16 luglio 2004 || Cerro Tololo
|-
| 579998 - ||  || 24 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 579999 - ||  || 28 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 580000 - ||  || 7 novembre 2005 || Mauna Kea
|}

Collegamenti esterni 

 

0579001